Abudwak (stad), stad in Somalië
 Abudwak (district), district in Somalië